Komatar je lahko:

 Komatar, ptič pevec iz družine drozgov 
 Komatar, priimek več znanih ljudi